Четвёртый этап Кубка мира по биатлону 2020/2021 прошёл в австрийском Хохфильцене (17 декабря — 20 декабря 2020 года).

Таблица призовых мест 
Медальный зачёт 4-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Мужская гонка преследования

Женская гонка преследования

Мужской масс-старт

Женский масс-старт

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 
{| border=0 cellspacing=5
|+ Положение спортсменов в общем зачёте после 4-го этапа
|-
| valign=top align="center"|
Мужчины

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
Информация о четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене на сайте Olympteka.ru

4-й этап